Federation Cup 1985 var den 23. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Nagoya Green Tennis Club i Nagoya, Japan i perioden 6. - 14. oktober 1985. Japan var Fed Cup-værtsland for anden gang, men det var første gang, at kampene blev afviklet i Nagoya.

Turneringen blev vundet af Tjekkoslovakiet, som besejrede USA med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for tredje år i træk og fjerde gang i alt. Kun USA havde tidligere formået at vinde Fed Cup tre år i træk. Det vindende tjekkoslovakiske hold bestod af Hana Mandlíková, Helena Suková, Andrea Holíková og Regina Maršíková, mens USA blev repræsenteret af Kathy Jordan, Elise Burgin og Sharon Walsh.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede tolv hold om de sidste seks ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de seks playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de seks tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 26 direkte kvalificerede hold.
 6 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 22 hold:
 6 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1985

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1985
Tennis i Japan
Sport i Nagoya